Een verkeersweg:
 N256 (België)
 N256 (Nederland), zie Provinciale weg 256
 N256 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing